La Pervyj divizion 2006 fu la quindicesima edizione della seconda serie del campionato russo di calcio. Vide la vittoria finale del , che venne promosso in Prem'er-Liga assieme al .

Stagione

Novità 
Dalla Pervyj divizion 2005 vennero promossi in Prem'er-Liga il  e lo , mentre vennero retrocessi in Vtoroj divizion il , l', il , il  e il . Dalla Prem'er-Liga vennero retrocessi l' e il , mentre dalla Vtoroj divizion vennero promossi il , il , l', il  e il , vincitori dei cinque gironi.

Nel febbraio 2006 la federazione russa escluse due squadre per irregolarità amministrative: il Lokomotiv Čita (quindicesimo in Pervyj divizion 2005) e l'Alanija Vladikavkaz (retrocesso dalla Prem'er-Liga 2005); fu necessario ammettere due ulteriori squadre al campionato. Fu stilata una classifica delle seconde classificate della Vtoroj divizion 2005, che era divisa in cinque differenti gironi, che teneva conto esclusivamente della percentuale di punti conquistati contro le prime quattro in classifica; non era possibile prendere in considerazione i punti assoluti in quanto nei vari gironi il numero di partite era differente, né i soli punti conquistati contro le prime quattro perché nel girone est, anziché i classici turni di andata e ritorno, erano previsti tre turni. Sulla base di questa classifica furono ammessi il  e il .

Prima dell'inizio del campionato lo Čkalovec-1936 cambiò denominazione in , mentre lo Spartak Čeljabinsk si trasferì a Nižnij Novgorod.

Formula 
Le 22 squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 42 giornate: venivano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Le prime due classificate venivano promosse direttamente in Prem'er-Liga, mentre le ultime cinque classificate venivano retrocesse direttamente in Vtoroj divizion.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Prem'er-Liga 2007.
      Retrocessa in Vtoroj divizion 2007.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

L'Orël ha scontato 6 punti di penalizzazione per non aver pagato il trasferimento di Willer Souza Oliveira al .

A fine stagione al Volgar'-Gazprom e alla Dinamo Machačkala  fu negato lo status di professionista, finendo nelle leghe dilettanti.
Il Lada Togliatti ha successivamente rinunciato all'iscrizione alla Pervyj divizion 2007 per iscriversi in Vtoroj divizion.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Prem'er-Liga 2006
 Kubok Rossii 2006-2007
 Vtoroj divizion 2006

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2006
2006